

Geografia
 Baek – frazione nel comune di Groß Pankow

Persone
 Baek A-yeon – cantautrice e polistrumentista sudcoreana
 Baek Du-jin – politico sudcoreano
 Baek Hee-na – scrittrice e illustratrice sudcoreana
 Baek Nam-jeong – cestista sudcoreano
 Baek Ji-eun – cestista sudcoreana
 Baek Ji-hoon – calciatore sudcoreano
 Baek Ji-young – cantante sudcoreana
 Baek Jong-chul – allenatore di calcio ed ex calciatore sudcoreano
 Baek Sung-dong – calciatore sudcoreano
 Baek Ye-rin – cantante, cantautrice e attrice sudcoreana